Bărbătești (Gorj) ;
 Bărbătești (Vâlcea) ;